OIM este un acronim de trei litere care se poate referi la

 Olimpiada Internațională de Matematică, competiție inițiată de România, în 1959, în organizarea Societății de Științe Matematice din România, sau la
 Organizația Internațională a Muncii

Acronime de trei litere